Anatoli Vladimirovitch Fedotov - en russe :  (Anatolij Vladimirovič Fedotov) - (né le  à Saratov en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1984, il commence sa carrière avec le Kristall Saratov dans la Vyschaïa Liga. Il a remporté le championnat d'URSS 1991 et la MHL 1992 avec le HK Dinamo Moscou. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Jets de Winnipeg face aux Oilers d'Edmonton. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1993 dans la Ligue nationale de hockey par les Mighty Ducks d'Anaheim en , en . Il a joué trois matchs avec cette équipe. Il a par la suite évolué en Suisse, Finlande, Japon et Russie. Il met un terme à sa carrière en 2001.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS. puis la Russie au niveau international

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984|| Kristall Saratov || Vyschaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
| 1984-1985|| Kristall Saratov || Vyschaïa Liga|| 41|| 4|| 2|| 6|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| Dinamo Moscou|| URSS|| 35|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987|| Dinamo Moscou|| URSS || 18|| 3|| 2|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Dinamo Moscou|| URSS || 48|| 2|| 3|| 5|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Dinamo Moscou|| URSS || 40|| 2|| 1|| 3|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Dinamo Moscou|| URSS || 41|| 2|| 4|| 6|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Dinamo Moscou|| MHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Hawks de Moncton|| LAH|| 76|| 10|| 37|| 47|| 99|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1992-1993|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 1|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Gulls de San Diego|| LIH|| 66|| 14|| 12|| 26|| 42|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 1993-1994|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Gulls de San Diego|| LIH|| 53|| 5|| 12|| 17|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1995-1996||New Oji Seishi Tomakomai || Japon|| 32|| 20|| 17|| 37|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 44|| 9|| 9|| 18|| 62|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1997-1998|| HV71 Jonkoping|| Elitserien|| 24|| 0|| 1|| 1|| 44|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|1998-1999||New Oji Seishi Tomakomai || Japon|| 38|| 7|| 23|| 30|| 76|| 6|| 0|| 6|| 6||
|-
| 1999-2000|| New Oji Seishi Tomakomai || Japon|| 17|| 2|| 6|| 8|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2| 2000-2001|| Vitiaz Tchekhov|| Superliga|| 15|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 13|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mai 1966
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du Kristall Saratov
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur du HV 71
Joueur du Tappara
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du HK Vitiaz
Joueur des Oji Eagles
Défenseur de hockey sur glace